A Pithecopus ayeaye (perereca-de-folhagem-com-perna-reticulada) é uma perereca (qualquer sapo que passa a maior parte de sua vida útil em árvores) hilídeos. A espécie é registrada em poças de riachos e brejos próximos a matas de galeria. Os machos medem cerca de 37 mm. de comprimento rostro-cloacal, são territoriais e entram em contato físico, agarrando o oponente e tentando desaloja-lo do ramo em que vocalizam.

Pithecopus ayeaye é um anfíbio ameaçado de extinção e uma espécie de perereca endêmica no bioma Mata Atlântica (Brasil) encontrada em altitude de cerca de 1.400 metros..

Ver também 
Rã
Sapo
perereca

Ligações externas
Brasil tem salto em descoberta de sapos

Pithecopus
Anfíbios do Brasil
Anfíbios descritos em 1966
Fauna do Ceará
Fauna endêmica do Brasil